Kocanda má více významů:

 Kocanda (příjmení) – české mužské příjmení
 Martin Kocanda – český manažer, ředitel Národní knihovny České republiky
 Kocanda (Blatec) – základní sídelní jednotka obce Blatec v okrese Olomouc
 Kocanda (Bojiště) – osada v kastastrálním území Veliká v obci Bojiště v okrese Havlíčkův Brod
 Kocanda (Herálec) – ves v obci Herálec v okrese Žďár nad Sázavou
 Kocanda (Jesenice) – osada obce Jesenice v okrese Praha-západ
 Kocanda (Kamenný Újezd) – ves v obci Kamenný Újezd v okrese Rokycany
 Kocanda (Komárov) – osada obce Komárov v okrese Beroun
 Kocanda (Litoměřice) – městská část a sídliště v Litoměřicích
 Kocanda (Přibyslavice) – osada obce Přibyslavice v okrese Kutná Hora
 Kocanda (Štichovice) – osada obce Štichovice v okrese Plzeň-sever
 Kocanda (Zbrašín) – obec Kocanda v okrese Louny

Externí odkazy